Crasville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Crasville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia